Jadwiga Moszyńska-Heltman – radziecka i białoruska poetka, tłumaczka, lewicowa działaczka społeczna i pedagog
 Stefan Heltman – polski polityk socjalistyczny i komunistyczny, agronom, publicysta, komisarz rolnictwa, wieloletni członek władz partyjnych i państwowych Białoruskiej SRR
 Wiktor Heltman – polski działacz polityczny, publicysta, związany z Wielką Emigracją